Фламур Джелили (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Варберг».

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в «Кальмаре». В первой половине 2017 года играл на правах аренды за другой местный клуб «Кальмар АИК» в третьем дивизионе. В августе 2017 года перешёл в «Эстер», где выступал за молодёжную команду. В августе 2018 года сыграл единственный матч за основной состав, появившись на поле в матче второго раунда Кубка Швеции с «Шёвде».

В январе 2019 года перешёл в «Оскарсхамн». В первой половине сезона выступал также за фарм-клуб «Хёгсбю» в третьем дивизионе. За три сезона, проведённых в «Оскарсхамне», принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 мячей.

В декабре 2021 заключил контракт с «Варбергом». Срок соглашения рассчитан на три года. До лета выступал в молодёжном первенстве Швеции, тренируясь с основным составом. 2 октября 2022 года дебютировал в чемпионате Швеции в игре с «Хеккеном», появившись в компенсированное ко второму тайму время вместо Андре Бумана.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Варберга»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Эстер»
Игроки ФК «Оскарсхамн»
Игроки ФК «Хёгсбю»
Игроки ФК «Варберг»